Topor (von polnisch topór bzw. russisch топор für „Axt, Beil“) bezeichnet:
 ein polnisches Wappen mit einer Axt, siehe Topór
 TopoR (Topological Router), russisches CAD-Programm für den Entwurf von Leiterplatten

Topor ist der Name folgender Orte:
 Topór (Miński), Ortschaft im Powiat Miński in Polen
 Topór (Węgrowski), Ortschaft im Powiat Węgrowski in Polen

Topor ist der Familienname folgender Personen:
 Abram Topor (1903–1992), französischer Maler, Vater von Roland Topor
 Hélène d’Almeida-Topor (* 1932), französische Historikerin und Afrikanistin
 Krzysztof Topór (* 1972), polnischer Biathlet
 Roland Topor (1938–1997), französischer Autor, Schauspieler und Maler
 Tom Topor (* 1938), US-amerikanischer Schriftsteller
 Nikolai Topor-Stanley (* 1985), australischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Torpor (Winterruhe)
 Toporow (Топоров) russische und polnische Orts- und Familiennamen
 Tobor